Joe Thomas est le nom de plusieurs personnes :

 Joe Lewis Thomas, chanteur américain de R&B plus connu sous le nom de « Joe ».
 Joe Thomas, joueur américain de football américain.
 Joe Thomas (1890-1965), pilote automobile américain.
 Joe Thomas (1983-), acteur britannique.
 Joe Thomas (1875-1986), doyen masculin de l'humanité de 1977 à 1986.